

Anno 
 534 o 534 a.C.

Codici 
 534 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lipsia, dal 1861, in Germania

Matematica 
 534 – numero primo

Altro 
 534 – album di Memphis Bleek del 2005